Skok wzwyż mężczyzn to jedna z konkurencji rozegranych podczas XII mistrzostw świata w lekkoatletyce.

Wymagane minimum A do udziału w mistrzostwach świata wynosiło 2,31 m, natomiast minimum B – 2,28 m.

Polski Związek Lekkiej Atletyki postanowił, że oprócz Grzegorza Sposoba, który wypełnił minimum „A” na mistrzostwa dopuści także młodzieżowego mistrza Europy Sylwestra Bednarka, którego najlepszy wynik w sezonie przed mistrzostwami świata wynosił 2,28 m.

Eliminacje odbyły się 19 sierpnia 2009, zaś finał rozegrano 21 sierpnia 2009.

Rekordy 
W poniższej tabeli przedstawione są rekord świata, rekord mistrzostw świata, rekord Polski oraz rekordy poszczególnych kontynentów z dnia 12 sierpnia 2009 roku.

Godziny rozpoczęcia

Przebieg zawodów

Runda kwalifikacyjna 
Godzina rozpoczęcia: 11:10 (UTC+2)
Minimum kwalifikacyjne 2,30 (Q) lub 12 najlepszych wyników (q) – awans do finału.

Uwagi: Q = kwalifikacja na podstawie osiągniętego minimum, q = kwalifikacja uzupełniająca

Finał

Przypisy 

Skok wzwyż mężczyzn